Belloso je priimek več oseb:    
 Alfonso Belloso, salvadorski rimskokatoliški nadškof
 Gonzalo Belloso, argentinski nogometaš